2 miejscowości w Polsce: 
 Ostrowąsy – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Milicz 
 Ostrowąsy – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice